O Ribeirão do Diabo é um rio brasileiro que banha o estado do Paraná. 

Diabo